

Русакова — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Русакова — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Русаково